Ett säkert ursprungsland är ett land som myndigheterna i någon av Europeiska unionens medlemsstater anser är säkert för asylsökande. Dess medborgare antas därför i allmänhet inte ha asylskäl. Enligt asylprocedurdirektivet har asylsökande från säkra ursprungsländer fortfarande rätt till en rättssäker och enskild prövning av sina asylskäl, men asylprövningen kan ske enligt ett påskyndat förfarande. Bestämmelserna får tillämpas endast för de egna medborgarna i det säkra ursprungslandet eller statslösa personer som tidigare har haft sin hemvist där.

Varje medlemsstat ska enligt asylprocedurdirektivet fastställa närmare regler och föreskrifter för tillämpningen av säkra ursprungsländer i sin nationella lagstiftning. Det är upp till varje medlemsstat att, i enlighet med de kriterier som anges i direktivet, fastställa en lista över säkra ursprungsländer. Denna lista ska meddelas Europeiska kommissionen och uppdateras löpande mot bakgrund av utvecklingen i de angivna ursprungsländerna.

Enligt asylprocedurdirektivet får ett land betraktas som ett säkert ursprungsland endast om det inte förekommer någon förföljelse, tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller hot på grund av urskillningslöst våld till följd av en väpnad konflikt. Enligt direktivet ska särskilt följande beaktas vid denna bedömning:
 Ursprungslandets lagar och förordningar och tillämpningen av dessa
 Ursprungslandets tillämpning av Europakonventionen, internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och/eller Förenta nationernas konvention mot tortyr
 Ursprungslandets tillämpning av principen om non-refoulement i enlighet med flyktingkonventionen
 Förekomsten av ett rättssäkert system med effektiva rättsmedel mot överträdelser av dessa rättigheter och friheter

Enligt protokollet om asyl för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater ska unionens medlemsstater betraktas som säkra ursprungsländer i förhållande till varandra för alla rättsliga och praktiska syften som rör asylärenden. I regel ska medlemsstaterna därför inte pröva asylansökningar som lämnas in av personer som är medborgare i någon av de andra medlemsstaterna. Protokollet föreskriver dock att medlemsstaterna, som ett undantag från denna huvudregel, får pröva asylansökningar som lämnas in av personer som är medborgare i medlemsstater som är föremål för ett artikel 7-förfarande. Även tredjeländer som beviljats kandidatstatus efter att ha uppfyllt det politiska kriteriet av Köpenhamnskriterierna anses som regel vara säkra ursprungsländer. Europeiska kommissionen föreslog i september 2015 att samtliga kandidatländer skulle föras in på en gemensam lista över säkra ursprungsländer för hela unionen. Detta förslag drogs tillbaka i juni 2019 till förmån för ett nytt förslag som istället innebär en ändring av asylprocedurdirektivet.

Lista över säkra ursprungsländer 
Totalt 20 medlemsstater har valt att använda sig av begreppet säkert ursprungsland. Nedan anges de säkra ursprungsländer som dessa medlemsstater har anmält till Europeiska unionens asylbyrå. Resterande medlemsstater har valt att inte fastställa några säkra ursprungsländer. Notera att frånvaron av ett land på listan över säkra ursprungsländer inte nödvändigtvis betyder att landet anses vara icke-säkert, utan det kan också bero på att det låga antalet asylsökande från landet i fråga har gjort att den inte har upptagits på listan.

I vissa undantagsfall omfattas endast vissa delar av nedannämnda länders territorier som säkra ursprungsländer och i andra fall tillämpas inte heller bestämmelserna för asylsökande som är kvinnor och/eller HBTQ-personer.

Se även 
 Asyl
 Asylprocedurdirektivet
 Dublinförordningen
 Första asylland
 Säkert tredjeland

Referenser 

Europeiska unionens asylpolitik
Internationell rätt